Il toponimo Trpín può riferirsi a diverse località:

Trpín, comune del distretto di Svitavy

Trpín, comune del distretto di Krupina